L'adjectif isobare, également substantivé, a été construit à partir du grec :  (« même ») et  (« poids »). Il peut signifier « de même masse » ou « de même pression ».
 En chimie et en physique nucléaire, des atomes ou des nucléides isobares ont le même nombre de nucléons (donc la même masse atomique, en première approximation).
 En thermodynamique :
 un processus ou une transformation est isobare s'il se déroule à pression constante (cas des processus quasi statiques) ou à pression extérieure constante (cas général, on dit alors aussi monobare) ;
 dans un diagramme une (ligne) isobare est une ligne joignant les points de même pression.
 Sur les cartes météorologiques, une isobare est une ligne joignant les points de même pression atmosphérique.